Архиепи́скоп Стефа́н (в миру Игорь Петрович Корзун; 25 марта 1944, деревня Корзуны, Червенский район, Минская область, Белоруссия — 22 апреля 2022) — архиерей Русской православной церкви. Архиепископ Пинский и Лунинецкий (1990—2022).

Биография 
Родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны Червенского района Минской области Белоруссии в крестьянской семье.

В 1962 году окончил сельскохозяйственный техникум. В 1963—1966 годы служил в рядах Советской армии, затем работал агрономом.

В 1975 году окончил Московскую духовную семинарию, после чего поступил Московскую духовную академию.

9 января 1978 года в Свято-Успенском Жировичском монастыре пострижен в монашество с именем Стефан в честь первомученика и архидиакона Стефана. 18 февраля возведён в сан иеродиакона, 6 ноября — в сан иеромонаха.

В 1979 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за работу «Сравнительный анализ разночтений Триоди Постной издания Патриархов Иосифа, Никона и Сергия (Недели подготовительные к Великому посту)».

После этого вернулся в Жировичский монастырь, где нёс послушание благочинного.

9 января 1981 года был возведён в сан архимандрита.

6 июля 1989 года решением Священного Синода назначен ректором Минской духовной семинарии.

13 сентября 1989 года назначен членом Комиссии Священного Синода по вопросам издательства и церковной печати.

Архиерейство 
16 февраля 1990 года постановлением Синода Белорусского Экзархата архимандриту Стефану (Корзуну), наместнику Свято-Успенского Жировичского монастыря, определено быть епископом Пинским и Лунинецким. Решение было утверждено 19 февраля 1990 года Священным Синодом Русской православной церкви.

4 марта 1990 года после Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска состоялось наречение архимандрита Стефана во епископа Пинского и Лунинецкого, которое совершили Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Гродненский Филарет (Вахромеев), архиепископ Могилёвским и Мстиславский Максим (Кроха), епископ Брестский и Кобринский Константин (Хомич) и епископ Полоцкий и Витебский Димитрий (Дроздов).

25 февраля 2000 года в Богоявленском соборе в Москве Патриархом Алексием II возведён в сан архиепископа.

4 апреля 2019 года Священный Синод Русской православной церкви, рассмотрев прошение архиепископа Стефана о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия, благословил продолжить управление Пинской епархией.

Скончался 22 апреля 2022 года на 79-м году жизни. Похоронен на территории Жировичского Свято-Успенского монастыря 26 апреля.

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени
 Почётный гражданин Брестской области

Примечания

Литература 
 Наречение и хиротония архимандрита Стефана (Корзуна) во епископа Пинского и Лунинецкого // Журнал Московской Патриархии. 1990. — № 8. — С. 29-31
 Сцяфан (Корзун) // Жыровічы: пад святым Пакровам: энцыклапедыя / рэдкал.: В. У. Ваніна (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — С. 185.

Ссылки 
 Стефан, архиепископ (Корзун Игорь Петрович) на сайте patriarchia.ru

Архиепископы Русской православной церкви
Религиозные деятели Белоруссии
Выпускники Московской духовной академии
Епископы Белорусской православной церкви
Пинская и Лунинецкая епархия
Ректоры по алфавиту
Ректоры Минской духовной семинарии